Smyrnium laterale är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Peter Thunberg. Smyrnium laterale ingår i släktet vinglokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vinglokor
laterale